Сре́дняя Колто́вская улица — улица в Петроградском районе в Санкт-Петербурге. Проходит от Корпусной до Петергофской улицы параллельно Малой Зелениной улице.

История 
Первоначально с 1798 года называлась 3-я улица, как третья по порядку улица в Колтовской слободе от реки Ждановки. Название произошло от фамилии полковника Петра Колтовского — командира расквартированного здесь Невского гарнизонного полка. Казармы полка положили начало параллельно расположенным улицам, выходившим к Малой Невке. Современное название в форме 2-я Колтовская улица появилось с 1816 года. Современная форма Средняя Колтовская улица существует с 1822 года. Одно время (в 1830-х годах) насчитывалось восемь Колтовских улиц. На плане Санкт-Петербурга 1850-х годов показаны только три Колтовские улицы — Большая, Средняя и Малая. В советский период Большую Колтовскую объединили с Большой Гребецкой (современная Пионерская улица), а Малую Колтовскую застроили.

С 15 декабря 1952 года по 4 января 1954 года носила название Шумская улица, по поселку Шумское Тернопольской области Украины, в ряду улиц, наименованных в память об освобождении советских населённых пунктов в годы Великой Отечественной войны.

Первоначально улица шла от Корпусной улицы до набережной Адмирала Лазарева. Участок у набережной Адмирала Лазарева закрыт в два этапа в 1957 году и в 1960-е годы. Участок у Корпусной улицы закрыт в середине 1990-х годов, после чего от улицы осталась только средняя часть. Участок у Корпусной улицы был открыт в 2016 году. Ранее мост через Малую Невку на Крестовский остров также именовался Колтовским (старый Лазаревский мост, ныне заменённый новым вантовым).

Застройка 

 № 9-11, литера А - до середины 2022 года на этом участке находился исторический дореволюционный дом 1914 года постройки. В феврале 2022 года по просьбе нового владельца участка группы RBI была проведена экспертиза здания, по результатам которой год постройки изменили на 1934, после чего здание было снесено ради строительства жк.

Примечания

Литература

Ссылки